Саткунайское староство () — одно из 10 староств Ионишкского района, Шяуляйского уезда Литвы. Административный центр — деревня Саткунай.

География 
Расположено в  на севере Литвы, в северной части Ионишкского района.

Граничит с Скайстгирским староством на западе, Ионишкским — на юго-западе и юге, Саугелаукским — на востоке и юго-востоке, Сесавской волостью Елгавского края Латвии — на северо-востоке, а также Вилцской и Элейской волостями Елгавского края Латвии — на севере.

Население 
Саткунайское староство включает в себя 31 деревню.

Примечания 

Староства Ионишкского района